Железново́дская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России, присвоенное по городу Железноводску.

 Железноводская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Железноводская улица — улица в Челябинске.